Голицынское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Голицынское сельское поселение — входит в Нижнеломовский район Пензенской области
 Голицынское сельское поселение — входит в Никифоровский район Тамбовской области